Il doppio del torneo di tennis Banka Koper Slovenia Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Anabel Medina Garrigues e Roberta Vinci che hanno battuto in finale Jelena Kostanić e Katarina Srebotnik 6–4, 5–7, 6–2.

Teste di serie

 Julija Bejhel'zymer /  Janette Husárová (semifinali)
 Jelena Kostanić /  Katarina Srebotnik (finale)

 Květa Peschke /  Meilen Tu (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues /  Roberta Vinci (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2005